Santiago Urrutia el nombre puede pertenecer a las siguientes personas:

 Santiago Urrutia (1908-1990) fue un jinete chileno.
 Santiago Urrutia (1996) es un piloto de automovilismo uruguayo.